W Polsce
 Krupin – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Rychliki
 Krupin – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Prostki
 Krupin – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. oleckim, w gminie Wieliczki
 Krupin – gromada w powiecieoleckim
 Krupin – nieofic. część miasta Chojna

Zobacz też 
 Krupa, Krupice, Krupińskie, Krupka, Krupki, Krupówka, Krupy